Arno Behr kan syfta på:

* Arno Behr (1846–1921), tysk-amerikansk kemist
 Arno Behr (född 1952), tysk kemist